Grube Christoph (Christoph Fundgrube)  steht für folgende Bergwerke in Sachsen:

 Christoph Fundgrube (Hinterer Fastenberg), Johanngeorgenstadt
 Christoph Fundgrube (Vorderer Fastenberg), Johanngeorgenstadt
 Besucherbergwerk St. Christoph, Breitenbrunn